23-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Авиационные дивизии
 23-я гвардейская истребительная авиационная дивизия
 23-я военно-транспортная авиационная дивизия
 23-я смешанная авиационная дивизия
 23-я тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия

Артиллерийские дивизии

 23-я артиллерийская дивизия прорыва
 23-я зенитно-артиллерийская дивизия
 23-я дивизия ПВО

Горные дивизии

 23-я горная дивизия СС «Кама» (2-я хорватская)

Моторизованные дивизии

 23-я гвардейская механизированная дивизия 1946—1947 гг.
 23-я гвардейская механизированная дивизия 1953—1957 гг.
 23-я гвардейская мотострелковая дивизия 1957—1964 гг.
 23-я гвардейская мотострелковая дивизия 1965—1992 гг.
 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Недерланд» (1-я голландская)
 23-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД

Пехотные дивизии

 23-я пехотная дивизия (Российская империя) 1806—1810 гг.; 1845—1918 гг.
 23-я пехотная дивизия (Российская империя) 1808—1820 гг.
 23-я пехотная дивизия (Российская империя) 1820—1833 гг.
 23-я пехотная дивизия (США)
 23-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 23-я пехотная дивизия (Япония)
 
 23-я гвардейская стрелковая дивизия

Ракетные дивизии

 23-я гвардейская ракетная дивизия

Танковые дивизии

 23-я танковая дивизия (СССР)
 23-я танковая дивизия (Третий рейх)

Примечания